Magda Linette era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Zhu Lin ha sconfitto Lesja Curenko con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Bianca Andreescu (semifinale, ritirata)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Wang Xiyu (primo turno)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)

  Marta Kostjuk (quarti di finale) 
  Tatjana Maria (quarti di finale) 
  Wang Xinyu (semifinale) 
  Linda Fruhvirtová (secondo turno)

Wildcard 

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

  Lanlana Tararudee (primo turno)

Qualificate 

  Alex Eala (primo turno)
  Liang En-shuo (primo turno)
  Ekaterina Makarova (primo turno)

  Valerija Savinych (primo turno) 
  Astra Sharma (primo turno) 
  Joanne Züger (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thailand Open 2023